David Cone (né en 1963), joueur de baseball américain.
 Cone McCaslin, le bassiste des sum41.
 Kitty Cone (1944-2015), militante américaine pour les droits des personnes handicapées.
 Malcolm Cone, un cavalier canadien.
Patronyme anglais